Гимн Кабардино-Балкарской Республики (; ) — один из символов (наряду с флагом и гербом) Кабардино-Балкарской Республики в составе Российской Федерации. Автором музыки гимна является Хасан Карданов. Утверждён в 1992 году.

Текст

Ссылки 
 Гимн Кабардино-Балкарии - Нальчик - сайт города iNalchik.ru
 Гимн КБР - Nalchik.ru

Примечания 

Символика Кабардино-Балкарии
Песни по алфавиту
Песни 1992 года
Песни на кабардино-черкесском языке
Песни на карачаево-балкарском языке
Песни на русском языке